Dimde ist der Familienname von:

 Manfred Dimde (1941–2022), deutscher Publizist und Nostradamusforscher
Norman Dimde (* 1987), deutscher Bahn- und Straßenradrennfahrer